Трка на 100 метара са препонама у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 11. и 12. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекингу 2015. бранила је Данијела Вилијамс са Јамајке.

Земље учеснице 
Учествовале су 40 атлетичарке из 22 земље.

  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (4)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
3. август 2017..
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 2017.
|-
| Олимпијски рекорди
| Сали Пирсон 
| 
| 12,35
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 7. август 2012.
|-
| Светски рекорд
| Кендра Харисон 
| 
| 12,20
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 22. јул 2016.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Сали Пирсон 
| 
| rowspan="2" | 12,28
| Тегу, Јужна Кореја
| 3. септембар 2011.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Кендра Харисон 
| 
| Столни Београд, Мађарска
| 4. јул 2017.
|-
| Европски рекорд
| Јорданка Донкова
| 
| 12,21
| Стара Загора, Бугарска
| 20. август 1988.
|-
| Северноамерички рекорд
| Кендра Харисон 
| 
| 12,20
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 22. јул 2016.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Морин Хига Маги || 
| 12,71
| Манаус, Бразил
| 19. мај 2001.
|-
| rowspan="3" |Афрички рекорд
| rowspan="3" | Глори Алози 
| rowspan="3" | 
| rowspan="4" |12,44
| Монако, Монако
| 8. август 1998.
|-
| Брисел, Белгија
| 28. август 1998.
|-
| Севиља, Шпанија
| 28. август 1999.
|-
| Азијски рекорд
| Олга Шишигина || 
| Луцерн, Швајцарска
| 27. јун 1995,
|-
| Океанијски рекорд| Сали Пирсон || 
| 12,28| Тегу, Јужна Кореја
| 3. септембар 2011.
|}

 Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2017. године је пре почетка светског првенства (3. августа 2017.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 11. августа у 10:44 (1), 10:52 (2), 11:00 (3), 11:08 (4) и 11:16 (5). У квалификацијама су учествовале 40 атлетичарке, подељене у 5 групе. У полуфинале су се пласирале по 4 првопласиране из група (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,
Ветар: Група 1: -1,4 м/с, Група 2: -0,9 м/с, Група 3: -0,6 м/с, Група 4: -0,6 м/с, Група 5: -0,6 м/с.

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 11. августа 2017. године у 19:05 (1), 19:14 (2) и 19:23 (3). У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,,
Ветар: Група 1: +0,5 м/с, Група 2: +0,5 м/с, Група 3: +0,2 м/с.

Финале 
Такмичење је одржано 12. августа 2017. године у 20:05 по локалном времену.,

Ветар: +0,1 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 100 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном